DVCS steht für:

 Verteilte Versionsverwaltung (distributed version control system)
 Tief virtuelle Compton-Streuung (deeply virtual Compton scattering) – siehe Tiefinelastische Streuung → Verwandte Prozesse

Abkürzung